Сонье́, Солнье или Сольнье (), — французская фамилия. Известные носители:
 Солнье, Джереми (род. 1976) — американский кинорежиссёр, оператор и сценарист.
 Сольнье, Раймон (1881—1964) — французский авиаконструктор, сооснователь Morane-Saulnier.
 Солнье, Раймонд Джозеф (1908—2009) — американский экономист.
 Сонье, Сибиль — французская актриса кино.
 Солнье, Сирил (род. 1975) — французский теннисист.